SMIL kan syfta på: 

 SMIL (dator) – Siffermaskinen i Lund, en av Sveriges första datorer.
 en förkortning för Synchronized Multimedia Integration Language.
 SMiL, dansk och norsk förening för utövare av BDSM.
 namnet på Företagsutveckling i Linköping.
 SMIL (tidskrift) tidskriften Statistical Methods in Linguistics, utgiven 1972-1980, av forskningsgruppen KVAL i Stockholm